

Patronyme 

 André Mareschal (v. 1601-v. 1648), poète français ;
 François-Georges Mareschal de Bièvre (1747-1789), humoriste français;
 Georges Mareschal (1658-1736), chirurgien français ;
 Jacques Philippe Mareschal (1689-1778), ingénieur royal français ;
 Jean-Baptiste Mareschal (1628-?), docteur en droit français ;
 Laurent Mareschal (1975-), artiste plasticien français ;
 Marianne Mareschal (1945-1995), géophysicienne belge ;
 Patrick Mareschal (1939-), homme politique français ;
 Yves Mareschal (), architecte naval français.

Toponyme 

 Hôtel Mareschal, hôtel particulier de Besançon.

Voir aussi